Opieka zdrowotna w Toruniu – instytucje związane z opieką zdrowotną w Toruniu.

Historia

Królestwo Prus 

W okresie, gdy Toruń należał do Królestwa Prus wybudowano w mieście sześć szpitali. W latach 1885–1890 powstał kompleks szpitala wojskowego (lazaret) Twierdzy Toruń w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Jęczmiennej i Zaszpitalnej oraz na Mokrem przy ul. Wałdowskiej. W 1887 roku otwarto Przytułek dla Starców i Kalek
przy ul. Sienkiewicza. Trzy lata później uruchomiono Szpital Miejski przy ul. Przedzamcze, zaś w 1909 roku zaczął działać Szpital Obywatelski przy ul. Słowackiego. 4 maja 1910 roku oddano do użytku największy spośród istniejących w tym okresie w Toruniu, Szpital Diakonisek. 

W czasie zaboru pruskiego istniały także dwa szpitale wyznaniowe - ewangelicki św. Jerzego przy ul. św. Katarzyny i katolicki św. Jakuba przy ul Szpitalnej oraz jedna klinika prywatna, dr. Leona Szumana.

II Rzeczpospolita 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości administracja publiczna Torunia dysponowała: Szpitalem Miejskim przy ulicy Przedzamcze i Szpitalem Diakonisek przy ul. Batorego oraz Wojewódzką Lecznicą Dobrego Pasterza dla chorych wenerycznie przy ul. Wałdowskiej (obecnie Skłodowskiej - Curie), którą w 1928 roku przejęło Zgromadzenie Sióstr Pasterek. W styczniu 1930 roku władze wojewódzkie zmieniły dotychczasową nazwę tej lecznicy na Szpital Dobrego Pasterza.  

W Szpitalu Miejskim w 1927 roku istniało sześć oddziałów. Wyjątkowy w skali kraju był oddział elektrokardiograficzny tego szpitala, posiadający aparaturę, którą miało tylko kilka szpitali w Polsce. W 1937 połączono Szpital Miejski ze Szpitalem Diakonisek.  

W okresie międzywojennym w Toruniu istniał także 8. Wojskowy Szpital Okręgowy przy ul. Dąbrowskiego oraz wojskowa lecznica dla chorych zakaźnie przy ul. Koszarowej (obecnie Broniewskiego). 

6 lutego 1931 roku, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Toruńskiej Kasy Chorych województwa pomorskiego dra Zdzisława Dandelskiego, otwarto Ubezpieczalnię Społeczną przy ul. Uniwersyteckiej. Ponadto w mieście działało pięć klinik prywatnych. 

W 1938 roku Toruń dysponował łącznie 320. łóżkami szpitalnymi, wliczając w to także kliniki prywatne.

PRL 
Po II wojnie światowej funkcjonowały w Toruniu następujące szpitale: Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przedzamcze i jego oddział przy ul. Batorego, Szpital Zakaźny im. F. Kryształowicza przy ul. Wałdowskiej (dzisiejszej Skłodowskiej - Curie) oraz 2. Wojskowy Szpital Okręgowy przy ul. Dąbrowskiego. Od 1958 roku w budynku przy ul. Szosa Bydgoska znajdował się oddział dziecięcy Szpitala Miejskiego, później przekształcony w samodzielny Szpital Dziecięcy.

W pierwszej połowie lat 60. XX w. został nadbudowany o dwa piętra Szpital Miejski przy ul. Batorego. 

Największą inwestycją w tym okresie była budowa Szpitala Miejskiego nr 2 przy ul. św. Józefa na Bielanach, który powstał w latach 1963-1971, a jego uroczyste otwarcie miało miejsce 13 września 1972 roku. W 1975 roku, po reformie administracyjnej kraju, szpital zmienił nazwę na Wojewódzki Szpital Zespolony. Wraz z oddaniem go do użytku zlikwidowano Szpital Miejski przy ul. Przedzamcze. Drugą ważną inwestycją była budowa w dzielnicy Na Skarpie nowoczesnego Szpitala Dziecięcego, który przeniesiono z Szosy Bydgoskiej i otwarto w 1988 roku przy ul. Konstytucji 3 Maja. 

W 1982 roku Szpital Zakaźny im. F. Kryształowicza został przeniesiony do pozyskanego od miasta nowego gmachu przy ulicy Krasińskiego, a w pozostawionym przy ulicy Skłodowskiej - Curie budynku ulokowano oddział Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego. 

Warto dodać, że w okresie PRL planowano budowę nowego szpitala w lewobrzeżnej części Torunia, lecz tego zamiaru nie zrealizowano.

Po 1989 roku 
W 1990 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera przy ul. św. Józefa utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu pod kier. prof. dra hab. Waldemara Jędrzejczyka. W latach 90. XX w. rozbudowano Szpital Dziecięcy przy ul. Konstytucji 3 Maja. W tym samym okresie przebudowano i rozbudowano także Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika przy ul. Batorego. 4 września 2010 roku oddano do użytku nowe skrzydło tego szpitala, w którym zlokalizowano m.in. cztery nowoczesne bloki operacyjne oraz oddział hematologii. Jesienią 2018 roku rozpoczęła się kolejna rozbudowa tej lecznicy.

Także w latach 90. rozbudowano o trzykondygnacyjny budynek Miejską Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Uniwersyteckiej, a w już istniejącym gmachu w połowie pierwszego dzięciolecia XXI w. przeprowadzono generalny remont. W 1993 roku zostało założone przez toruński oddział Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Hospicjum ”Światło” przy ul. Grunwaldzkiej, a w 2019 roku ma ruszyć budowa jego nowej siedziby.

W 2001 roku rozpoczął działalność niepubliczny Szpital Specjalistyczny Matopat przy ul. Storczykowej na Wrzosach. W 2002 roku otwarto Hospicjum dla dzieci „Nadzieja” przy ul. Włocławskiej. Z połączenia Wojewódzkiego Centrum Stomatologii z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Szczękowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 2011 roku powstało Regionalne Centrum Stomatologii przy ul. Konstytucji 3 Maja. W 2013 roku rozpoczął działalność Regionalny Bank Mleka Kobiecego, a w 2015 roku otwarto Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych.

22 listopada 2016 roku ruszyła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. św. Józefa, który  zwiększy swą powierzchnię z około 8 tys. m² aż do 40 tys. m². Powstanie tu m.in. nowy budynek przeznaczony na centralny blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy oraz cztery oddziały łóżkowe. Na dachu tego budynku ulokowane zostanie lądowisko dla helikopterów. Ponadto powstaną na terenie kompleksu dwa nowe budynki przeznaczone na Szpital Psychiatryczny i Szpital Zakaźny.

Charakterystyka 
W Toruniu obecnie znajduje się kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia, w tym 6 szpitali, ponadto miasto jest siedzibą wojewódzkiego, kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON; znajduje się tu delegatura NFZ dla byłego województwa toruńskiego oraz Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej, powołanymi przez Samorząd Województwa. 

Siedzibę w mieście mają również samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska czy pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Do 2009 roku miasto było również siedzibą samorządu lekarzy weterynarii, czyli Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Ponadto w mieście siedzibę mają oddziały, wydziały zamiejscowe, placówki i delegatury: Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspektoratu Weterynarii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i inne.

W Toruniu działa także Biblioteka Lekarska.

Statystyka 
Struktura poradni specjalistycznych według typów w Toruniu (stan z 2017 roku):

Lista Szpitali

Szpitale podległem Samorządowi Województwa

Szpital miejski

Szpitale niepubliczne 

W Toruniu działa także Szpital Jednego Dnia.

Placówki opieki zdrowotnej

Podległe Samorządowi Województwa 
 Regionalny Bank Mleka Kobiecego
 Regionalne Centrum Stomatologii (powstało na bazie dawnego Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSzZ)
 Stacja Ratownictwa Medycznego z 9 zespołami ratunkowymi
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 Przychodnia Medycyny Pracy
 Przychodnia Lekarska
 Przychodnia Rehabilitacyjna
 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 Kujawsko-Pomorskie Centrum Teleopieki

Pozostałe 
 Bank Komórek Macierzystych
 Miejska Przychodnia Specjalistyczna
 Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
 Dzienny Dom Opieki Medycznej
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sióstr serafitek
 Lecznice Citomed (największy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w regionie)
 Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” (dawny Obwód Lecznictwa Kolejowego)
 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
 Centrum Psychiatrii i Psychoterapii COLLIGO

Opieka paliatywna 
W Toruniu funkcjonuje 5 placówek opieki paliatywnej:
 Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „ŚWIATŁO”
 Hospicjum dla dzieci „NADZIEJA” (prowadzone przez Fundację Społeczno-Charytatywną "Pomoc Rodzinie i Ziemi")
 Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z pododdziałem wentylacji mechanicznej (prowadzony przez Fundację Społeczno-Charytatywną "Pomoc Rodzinie i Ziemi")
 Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
 Zakład dla pacjentów w stanie wegetatywnym prowadzony przez fundację „Światło"

Szkolnictwo medyczne 
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, istnieje od 1959 roku
 Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych
 Wyższa Szkoła Gospodarki – Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Apteki 
W Toruniu w 1958 roku istniało osiem aptek: "Pod Orłem" przy Rynku Staromiejskim 4, "Pod Lwem" przy Rynku Nowomiejskim 13, "Radziecka" przy ul. Szerokiej 43, przy ul. Mickiewicza 98, przy ul. Nowickiego 80, przy ul. Kościuszki 19, przy ul. Poznańskiej 68 i przy ul. Lubickiej 43. Natomiast w roku 1981 było ich 14.

W 2015 roku w Toruniu funkcjonowało ponad 70 aptek. Najstarsze z nich to:
 Pod Złotym Lwem, Rynek Nowomiejski 13 (założona w 1624 roku)
 Radziecka, ul. Szeroka 27 (założona w 1623 roku)

Domy opieki społecznej 
 Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana, ul. Szosa Chełmińska 220
 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Gagarina 152

Nagrody i wyróżnienia 
 2019 - Toruń otrzymała tytuł "Lidera w zakresie profilaktyki grypy" w ramach XI Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie
 2020 - Toruń otrzymała Certyfikat i Godło „Samorząd Promujący Zdrowie”

Przypisy

Bibliografia 
 Katarzyna Kluczwajd: "Toruń między wojnami", wydawnictwo "Księży Młyn Dom Wydawniczy", Łódź 2011 (str. 79-82)

Toruń
System opieki zdrowotnej w Polsce